O Campeonato Primera B de 2005, oficialmente "Copa Premier"" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 16º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida e volta todos contra todos. Os oito melhores iriam a dois quadrangulares, onde o primeiro de cada grupo jogaria a final. O campeão é ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 2006 - Apertura.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 2005